Lordhoweparakit (Cyanoramphus subflavescens) är en utdöd fågel i familjen östpapegojor inom ordningen papegojfåglar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekom tidigare på Lord Howeön och sågs senast 1869. Den betraktas ofta som en underart till rödpannad parakit (C. novaezelandiae).

Status 
IUCN erkänner den inte som art och kategoriserar den därför ej formellt som utdöd.

Referenser

Externa länkar 

Östpapegojor
Endemiska fågelarter på Lord Howeön
Fåglar i australiska regionen